Ciberung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Ciberung, Banyumas, by, 
 Ciberung, Kuningan, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar